Lalung steht für
Lalung (Ethnie)
Lalung La Gebirgspass in Tibet
 Lalunggletscher, Himalaya